Фрідріх Ратцель (архітектор) Friedrich Ratzel (Architekt) (1869–1907) — німецький архітектор.
 Фрідріх Ратцель (* 30 серпня 1844, Карлсруе — † 9 серпня 1904, Амерланд) — німецький зоолог і географ.